Hoofdklasse steht für:

 Hoofdklasse (Fußball), eine niederländische Amateurfußballliga
 Hoofdklasse (Frauenfußball), eine niederländische Frauenfußballliga
 Hoofdklasse (Hockey), die höchste niederländische Spielklasse im Hockey
 Honkbal Hoofdklasse, die höchste niederländische Baseballliga
 Hoofdklasse (Schach), eine ehemalige Spielklasse im niederländischen Mannschaftsschach